« Ni vu, ni connu » est une expression française apparue au , signifiant . Antithèse de « au vu et au su de tous », elle est parfois amplifiée par l'ajout de , sous-entendant la volonté de tromper.  

Cette expression peut faire référence à  :

Cinéma 
 Ni vu, ni connu, un film français d'Yves Robert sorti en 1958 ;
 Ni vue, ni connue, un téléfilm français de Pierre Lary diffusé en 1996 ;
 Ni vu, ni connu, un téléfilm français de Christophe Douchand diffusé en 2011.

Musique 
 Ni vu, ni connu, un album du groupe québécois Anonymus ;
 Ni vu... ni connu..., un album du groupe français Scred Connexion.

Littérature 
 Ni vu ni connu, un roman français d'Olivier Adam ;
 Ni vue, ni connue, un roman policier américain de Mary Higgins Clark.

Notes et références